Габријела Јунион () је америчка глумица, рођена 29. октобра 1972. године у Омахи (Небраска).

Филмографија 

|-
| 1999. || 10 ствари које мрзим код тебе || -{10 Things I Hate About You}- || Честити
|-
| 2000. || Сви у напад || -{Bring It On}- || Ајсис
|-
| 2000. || || -{Love & Basketball}- || Шони
|-
| 2000. || За игру је потребно двоје || -{Two Can Play That Game}- || Кони Спалдинг
|-
| 2002. || || -{Abandon}- || Аманда Летрел
|-
| 2003. || Лоши момци 2 || -{Bad Boys II}- || Сид
|-
| 2003. || Силом партнери || -{Cradle 2 the Grave}- || Дарија
|-
| 2003. || || -{Deliver Us From Eva}- || Иванџелин „Ив“ Дандриџ
|-
| 2004. || || -{Breakin' All the Rules}- || Ники Калас
|-
| 2005. || || -{The Honeymooners}- || Алис Кремден
|-
| 2008. || Упознајте Дејва || -{Meet Dave}- || број 3
|-
| 2012. || Размишљај као мушкарац || -{Think Like a Man}- || Кристен
|-
| 2014. || Размишљај као мушкарац 2 || -{Think Like a Man Too}- || Кристен
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Афроамеричке глумице